Выборы в островной совет Арубы III-го созыва прошли 25 мая 1959 года.

Итог

Примечания 

Политика Арубы
Выборы 1959 года
Выборы на Арубе